Склад збірної Іспанії на чемпіонаті світу 2010 року

Докладніше...Іспанія
ЧС 2010